Gökhan Zan (n. 7 septembrie 1981, Antakya) este un fotbalist turc care joacă pe postul de fundaș. Ultima dată a evoluat la clubul Galatasaray SK.

Statistici carieră

Club

Internațional

Palmares
Beșiktaș
Süper Lig (1): 2008–09
Türkiye Kupası (3): 2005–06, 2006–07, 2008–09
Süper Kupa (1): 2006

Galatasaray
Süper Lig (3): 2011–12, 2012–13, 2014–15
Türkiye Kupası (1): 2013–14
Süper Kupa (2): 2012, 2013

Campionatul European de Fotbal
Semifinale (1): 2008

Referințe

Legături externe

Profile at Galatasaray.org
Statistics at TFF.org 

Fotbaliști internaționali turci
Fotbaliști turci
Fotbaliști ai Galatasaray SK
Fotbaliști ai cluburilor din Turcia
Fundași
Turci în viață